Die 19. Etappe der Tour de France 2017 fand am 21. Juli 2017 statt. Die Etappe führte über 222,5 Kilometer von Embrun zur nach Salon-de-Provence. Es gab einen Zwischensprint nach 136,5 Kilometern in Banon sowie drei Bergwertungen der 3. Kategorie.

Etappensieger wurde Edvald Boasson Hagen mit fünf Sekunden Vorsprung auf Nikias Arndt, mit dem er sich zunächst drei Kilometer vor dem Ziel aus einer neunköpfigen Spitzengruppe absetzte, bevor er auch diesen distanzierte. Die neunköpfige Spitzengruppe bildete sich 15 Kilometer vor dem Ziel aus einer zwanzigköpfigen Ausreißergruppe, die sich auf der Abfahrt nach der ersten Bergwertung nach 26 Kilometern vom Peloton gelöst hatte. Das Hauptfeld mit Chris Froome, der sein Gelbes Trikot verteidigte, erreichte das Ziel mit einem Rückstand von 12:27 Minuten.

Punktewertungen

Bergwertungen

Weblinks 

 19. Etappe der Tour de France 2017

Einzelnachweise 

Etappe 19
201719
Sportveranstaltung in Embrun
Salon-de-Provence